

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 76 drużyny, z czego 38 było rozstawionych.

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 80 drużyn (38 z poprzedniej rundy), z czego 40 będzie rozstawionych.
 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 58 drużyn drużyn (40 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych.
 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnionych będzie 62 drużyny (w tym 29 zwycięzców III rundy i 14 przegranych III rundy eliminacji Ligi Mistrzów), z czego 31 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2013/2014)